Leistungsklasse steht für:

 Leistungsklasse (Forstwirtschaft), Bonitätsmaßstab in der Forstwirtschaft
 Leistungsklasse (Solartechnik) in der Solartechnik
 Leistungsklasse (Tennis), Spielstärke eines Tennisspielers

Siehe auch:
 Leistungsklasse A
 Leistungsklasse B
 Klasseneinteilung im Sport, Alters- und Leistungsklassen im Sport